

Geografia
Brasile
Santa Bárbara, comune dello Stato di Bahia
Santa Bárbara, comune del Minas Gerais
Capo Verde
 Santa Bárbara  – cittadina sull'isola di Brava
Cile
 Santa Bárbara  – comune della regione del Bío-Bío
Colombia
 Santa Bárbara  – comune del dipartimento di Antioquia
 Santa Bárbara  – comune del dipartimento di Nariño
 Santa Bárbara  – comune del dipartimento di Santander
 Santa Bárbara de Pinto  – comune del dipartimento di Magdalena
Costa Rica
 Cantone di Santa Bárbara  – cantone della provincia di Heredia
 Santa Bárbara  – distretto capoluogo del cantone omonimo
Croazia
 Santa Barbara  – isola dell'arcipelago di Curzola
Filippine
 Santa Barbara  – municipalità nella Provincia di Iloilo
 Santa Barbara  – municipalità nella Provincia di Pangasinan
Guatemala
 Santa Bárbara, comune del dipartimento di Huehuetenango
 Santa Bárbara, comune del dipartimento di Suchitepéquez
Honduras
 Dipartimento di Santa Bárbara  – dipartimento dell'Honduras
 Santa Bárbara  – città dell'Honduras
Italia
 Santa Barbara – quartiere dell'Aquila
 Santa Barbara – frazione di Belmonte Calabro in provincia di Cosenza
 Santa Barbara – frazione di Caltanissetta
 Santa Barbara – frazione di Caserta
 Santa Barbara – villaggio del comune di Cavriglia in provincia di Arezzo
 Santa Barbara – frazione di Ceraso in provincia di Salerno
 Santa Barbara – frazione di Galatina in provincia di Lecce
 Santa Barbara – frazione di Muggia in provincia di Trieste
 Santa Barbara – quartiere residenziale e terziario di Viterbo
Messico
 Santa Bárbara  – municipio dello stato di Chihuahua
Spagna
 Santa Bàrbara  – comune della Catalogna
 Santa Bárbara de Casa  – comune dell'Andalusia
Stati Uniti d'America
 Santa Barbara  – città della California
 Santa Barbara – isola facente parte dell'arcipelago delle Channel Islands, nella California meridionale
Venezuela
 Santa Bárbara  – città del Barinas
 Santa Bárbara  – città del Monagas

Altro
 Santa Barbara  –  grisaille ad olio su tavola in legno di quercia di Jan van Eyck realizzato nel 1437
 Santa Barbara – dipinto a olio su tavola (48x39 cm) del Parmigianino, databile al 1523
 Santa Barbara  – luogo di culto cattolico di Mantova
 Santa Barbara –  titolo cardinalizio istituito da papa Giulio III il 4 dicembre 1551 e soppresso da papa Sisto V nel 1587
Santa Barbara – martire cristiana del III secolo
 Santa Barbara o Santabarbara – nome gergale dato al deposito delle munizioni sulle navi
 Santa Barbara – soap opera statunitense
 Santa Barbara  – film italiano